Casually Dressed & Deep in Conversation перший студійний альбом уельської пост-хардкор-групи Funeral for a Friend, який був випущений 13 жовтня 2003 року.

Треклист 
 Rookie of the Year - 3:01
 Bullet Theory - 3:53
 Juneau - 3:38
 Bend Your Arms to Look Like Wings - 4:21
 Escape Artists Never Die - 5:18
 Storytelling - 3:35
 Moments Forever Faded - 4:25
 She Drove Me to Daytime Television - 3:36
 Red Is the New Black - 5:15
 Your Revolution Is a Joke - 2:44
 Waking Up - 3:59
 Novella - 5:50

Джерела 
 Casually Dressed & Deep in Conversation  Allmusic
 Casually Dressed & Deep in Conversation  last.fm

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Funeral for a Friend